JADE3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на X-хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 823 амінокислот, а молекулярна маса — 93 808.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як ацетилювання. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Транскрипційні фактори